Menschen und Masken ist der Titel folgender Filme:

 Menschen und Masken (1913), zweiteiliger deutscher Stummfilm von Harry Piel 
 Menschen und Masken (1923), zweiteiliger deutscher Stummfilm von Harry Piel